Первенство Европы по кёрлингу среди юниоров 2011 проводилось с 3 по 8 января 2011 в городе Прага (Чехия) для мужских и женских юниорских команд (возраст участников не свыше 21 года). Турнир проводился в 7-й раз.

В первенстве принимало участие 13 мужских и 9 женских команд.

Победители чемпионата получали право выступать на .

В мужском турнире чемпионами стала (2-й раз в своей истории) сборная Чехии, победившая в финале сборную России. Бронзовые медали завоевала сборная Эстонии.

В женском турнире чемпионами стала (1-й раз в своей истории) сборная Норвегии, победившая в финале сборную Германии. Бронзовые медали завоевала сборная Италии.

Мужчины

Формат соревнования 
Команды разделяются на две группы по 6 команд (в группе A — 7 команд) и играют между собой по круговой системе в один круг. По две лучшие команды из группы выходят в плей-офф, где играют по олимпийская система: полуфиналы и финал. Матч за 3-е место не проводится, бронзовую медаль получают обе команды, проигравшие в полуфиналах.

Команды

Групповой этап

Группа А 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход в плей-офф.

Группа B 

 Проходят в плей-офф.
 Проходят в двухраундовый тай-брейк за выход в плей-офф.

Тай-брейк 
Раунд 1

Раунд 2

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Женщины

Формат соревнования 
Команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Три лучшие команды выходят в плей-офф: команда, занявшая в группе 1-е место, выходит прямо в финал, команды, занявшие 2-е и 3-е место, встречаются между собой в полуфинале.

Команды

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 Получают право участвовать в .

Примечания

Ссылки 
 Результаты и статистика (мужской турнир)  на сайте ВФК
 Результаты и статистика (женский турнир)  на сайте ВФК

2011
Международные соревнования по кёрлингу в Чехии
Международные спортивные соревнования в Праге
Спорт в Чехии в 2011 году